Дискография южнокорейской гёрл-группы Mamamoo включает в себя три студийных альбома и девять мини-альбомов. Mamamoo дебютировали 19 июня 2014 года с синглом «Mr. Ambiguous»

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как ведущий артист

С другими артистами

Промо-синглы

Другие синглы попавшие в чарт

Музыкальные видео

См. также 
 Дискография Солы
 Дискография Мунбёль
 Дискография Хвиин
 Дискография Хвасы

Примечания

Комментарии

Источники 

Mamamoo